Colonia Obrera kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Obrera, Chiapas, Huixtla, 
 Colonia Obrera, Morelos, Tepoztlán, 
 Colonia Obrera, Puebla, Nopalucan, 
 Colonia Obrera, Veracruz, Coatepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar